Gül Baba, muszlim szerzetes, a "Rózsák Atyja"
 Gül Baba, Huszka Jenő 1905-ben komponált operettje
 Gül baba, magyar némafilm, készült 1918-ban
 Gül Baba, magyar film, készült 1940-ben
 Gül Baba türbéje, a Rózsadomb (Budapest) egyik kiemelt műemléke
 gülbaba burgonyafajta

Jegyzetek